

Geografia
Vamos – ex comune greco
Vámos – esonimo ungherese del comune slovacco di Mýto pod Ďumbierom

Persone
Márton Vámos – pallanuotista ungherese
Zoltan Vamoş – mezzofondista e siepista rumeno

Politica
Vamos – partito politico guatemalteco
Vamos – partito politico salvadoregno
Chile Vamos – coalizione di partiti politici cileni

Altro
Derbi Vamos – scooter dell'azienda spagnola Derbi

Pagine correlate 
Vamos a bailar